Суха може бити:

 Суха (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Суха (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Суха (Живинице), насеље у општини Живинице, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Суха (Јихлава) (), насеље у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Суха Бескидска, град у Пољској у Војводству Малопољском